Повадино — посёлок в Московской области. Входит в городской округ Домодедово.

Расположен в 28 км к югу от центра города Домодедово, в 8 км к западу от села Вельяминово.

История 
До 1994 гг. посёлок входил в Вельяминовский сельсовет, с 1994 до 2007 гг. — в Вельяминовский сельский округ Домодедовского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Домодедово